Миколаївська селищна громада:
 Миколаївська селищна громада — громада в Одеській області
 Миколаївська селищна громада — громада у Сумській області